Final Resolution foi um evento pay-per-view produzido pela Total Nonstop Action Wrestling. Teve sua primeira edição em 2005 no mês de janeiro, no ano de 2008 teve duas edições e a partir da segunda passou a ser realizado no mês de dezembro. Teve sua última edição em 2012. Em 2013 o Final Resolution voltou como uma edição especial do Impact Wrestling.

Edições

2005

Final Resolution (2005) foi um evento pay-per-view realizado pela Total Nonstop Action Wrestling, ocorreu no dia 16 de janeiro de 2005 no Impact! Zone em Orlando, Florida. Esta foi a primeira edição da cronologia do Final Resolution.

2006

Final Resolution (2006) foi um evento pay-per-view realizado pela Total Nonstop Action Wrestling, ocorreu no dia 15 de janeiro de 2006 no Impact! Zone em Orlando, Florida. Esta foi a segunda edição da cronologia do Final Resolution.

2007

Final Resolution (2007) foi um evento pay-per-view realizado pela Total Nonstop Action Wrestling, ocorreu no dia  14 de Janeiro de 2007 no Impact! Zone em Orlando, Florida. Esta foi a terceira edição da cronologia do Final Resolution. Seu lema foi: "Up Close and Very Personal".

2008 (janeiro)

Final Resolution (2008) foi um evento pay-per-view realizado pela Total Nonstop Action Wrestling, ocorreu no dia 6 de janeiro de 2008 no Impact! Zone em Orlando, Florida. Esta foi a quarta edição da cronologia do Final Resolution e a primeira no ano de 2008, a segunda ocorreria em dezembro. Seu lema foi: "Best friends...Better enemies".

2008 (Dezembro)

2009

2010

2011

2012

2013

Ligações externas
Site da TNA Wrestling
Resultados do TNA Final Resolution

Final Resolution
Pay-per-views da Impact Wrestling